Гордино — название нескольких населённых пунктов:
 Гордино — село в Афанасьевском районе Кировской области.
 Гордино — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Гордино — деревня в Балезинском районе Удмуртской Республики.